Samsung Galaxy Pocket Plus - это Android - смартфон производства Samsung, который был выпущен в январе 2013 года в качестве преемника оригинального Samsung Galaxy Pocket. Смартфон по-прежнему ориентирован на бюджетное использование и имеет относительно небольшой 2,8-дюймовый ЖК-дисплей. Его технические характеристики аналогичны характеристикам оригинального Samsung Galaxy Pocket, с незначительными обновлениями, такими как ОС Android 4.0. и внутренняя память. Pocket Plus работает на базе процессора с частотой 850 МГц и предлагает такие возможности подключения, как 3G, Wi-Fi и Bluetooth. 4.0. Внутри он оснащен обновленной 4 Гб памятью, которую можно расширить до 32 Гб с помощью карты microSD, и литий-ионным аккумулятором емкостью 1200 мАч.

Функции
Samsung Galaxy Pocket Plus оснащен 2,80-дюймовым QVGA-дисплеем. Устройство предлагает возможности подключения, включая EDGE, HSDPA, Wi-Fi(b.g.n) и Bluetooth. Он также оснащен GPS 2.0, 2-Мп задней камерой, одним SIM-слотом и приложением Social Hub.

Social Hub объединяет все зарегистрированные на телефоне учетные записи в одном приложении.

Телефон работает под управлением TouchWiz Nature UX Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich. Samsung Galaxy Pocket Plus по-прежнему рекламируется как "Pocket Friendly", потому что его можно легко засунуть в карман. Его предпочитают люди с нарушениями зрения в основном из-за его операционной системы Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich, поскольку она хорошо работает при исследовании на ощупь, в отличие от других версий Android (операционная система).

Смотрите также
Samsung Galaxy Pocket Neo, преемник, выпущенный в июне 2013 года
Samsung Galaxy Y
Samsung Galaxy Mini
Samsung i5500 (Galaxy 5)

Примечания 

Samsung Galaxy
Смартфоны
Устройства на базе Android (операционная система)
Мобильные телефоны, представленные в 2013 году